Bernardini puede estar vinculado o hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Antroponimia 
Bernardini es un apellido de origen italiano, que corresponde a las personas que se indican seguidamente.
 Adriano Bernardini (1942-), diplomático de la Santa Sede, con actuación en Pakistán, Afganistán, Angola, Japón, Venezuela, España, Argentina, y otros países.
 Micheline Bernardini (1927-), bailarina y modelo francesa, y antigua estríper.

Miscelánea 
 Catostomus bernardini, especie de peces de la familia Catostomidae en el orden de los Cypriniformes.